|}

Die Nemuro-Hauptlinie (jap. , Nemuro-honsen) ist eine Eisenbahnstrecke auf der japanischen Insel Hokkaidō, die von der Bahngesellschaft Hokkaido Railway Company (JR Hokkaido) betrieben wird. Sie verläuft von Takikawa über Furano, Obihiro und Kushiro nach Nemuro. Dabei verbindet sie das Zentrum mit dem Osten der Insel. Der erste Abschnitt wurde 1901 eröffnet, zwanzig Jahre später war die Strecke fertiggestellt.

Beschreibung 
Die in Kapspur (1067 mm) verlegte Nemuro-Hauptlinie ist auf ihrer gesamten Länge (abgesehen von Ausweichen) eingleisig und nicht elektrifiziert. Sie erschließt im Personenverkehr 67 Bahnhöfe und Haltestellen, hinzu kommen zwei von JR Fright betriebene Güterbahnhöfe in den Städten Obihiro und Kushiro. Die Länge der Strecke beträgt 443,8 km, wobei ein 23,9 km langer Abschnitt zwischen dem Shinkarikachi-Tunnel und Shintoku mit dem östlichen Ende der Sekishō-Linie identisch ist.

Von Takikawa aus verläuft die Nemuro-Hauptlinie durch das Sorachi-Tal. Dabei wird der Takisato-Staudamm mit dem Takisato-Tunnel (5,595 km) und dem Shimanoshita-Tunnel (2,839 km) umfahren. Kurz vor Furano mündet die Furano-Linie ein. Südöstlich davon wird der Kanayama-Stausee im Sorachi-Tunnel (2,256 km) passiert. Der 5,790 km lange Shinkarikachi-Tunnel unterquert die Wasserscheide nahe dem Karikachi-Pass, wobei im Innern des Tunnels (bei der Verzweigung Kami-Ochiai) die Sekishō-Linie einmündet. Durch das Tokachi-Tal erreicht die Strecke östlich von Obihiro die Küste des Pazifischen Ozeans und folgt ihr über Kushiro bis Nemuro.

Züge 
In betrieblicher Hinsicht kann die Nemuro-Hauptlinie grob in drei Teile getrennt werden. Der westlichste Abschnitt von Takikawa über Furano nach Shintoku wird ungefähr alle zwei Stunden von Regionalzügen bedient (mit einer rund fünfstündigen Betriebspause über die Mittagszeit). An bestimmten Tagen im Sommer verkehrt der „Lavendel-Express“ von Sapporo über Takikawa nach Furano (jeweils ein Zugpaar); er dient hauptsächlich dem touristischen Ausflugsverkehr.

Der mittlere Abschnitt der Nemuro-Hauptlinie von Shintoku über Obihiro nach Kushiro bildet zusammen mit der Sekishō-Linie die wichtigste Verbindung zwischen der Präfekturhauptstadt Sapporo und dem Osten von Hokkaidō. Dementsprechend ist das Angebot an Schnellzügen vergleichsweise gut ausgebaut. Die Super Ōzora fahren sechsmal täglich von Sapporo nach Kushiro und zurück, die Super Tokachi fünfmal täglich von Sapporo nach Obihiro und zurück. Regionalzüge zwischen Shintoku und Kushiro fahren etwa alle ein bis zwei Stunden.

Ganz im Osten, zwischen Kushiro und Nemuro, trägt die Nemuro-Hauptlinie den offiziellen Spitznamen Hanasaki-Linie (, Hanasaki-sen). Regionalzüge verkehren alle zwei bis drei Stunden, hinzu kommen einmal täglich die Eilzüge Nosappu und Hanasaki.

Geschichte 
1896 beschloss der japanische Reichstag das Hokkaidō-Eisenbahnbaugesetz, das den Staat dazu verpflichtete, die wirtschaftliche Entwicklung der Insel durch die Errichtung von Bahnstrecken zu fördern. Zu diesem Zweck wurde die staatliche Gesellschaft Hokkaidō Kansetsu Tetsudō gegründet, die unter anderem den Auftrag hatte, eine Bahnstrecke von Asahikawa durch den nördlichen Teil des Hidaka-Gebirges in den Osten der Insel zu errichten. 1899/1900 entstand der erste Abschnitt nach Furano, der die Bezeichnung Tokachi-Linie (, Tokachi-sen) erhielt. Von Furano aus erreichte sie am 2. Dezember 1900 Shikagoe und am 3. September 1901 Ochiai westlich des Karikachi-Passes.

Entlang der Pazifikküste nahm die Hokkaidō Kansetsu Tetsudō am 20. Juli 1901 das erste Teilstück der Kushiro-Linie (, Kushiro-sen) in Betrieb, das Kushiro mit Shiranuka verband. In kurzer Folge kamen weitere Abschnitte hinzu: Shiranuka–Ombetsu am 1. März 1903, Ombetsu–Urahoro am 25. Dezember 1903, Urahoro–Toyokoro am 12. August 1904 und Toyokoro–Toshibetsu am 15. Dezember 1904. Am 1. April 1905 wurden die Bahnstrecken der Hokkaidō Kansetsu Tetsudō an das neu geschaffene Eisenbahnamt (das spätere Eisenbahnministerium) übertragen. Dieses eröffnete als nächstes am 1. Dezember 1905 den Abschnitt Toshibetsu–Obihiro. Der am 8. September 1907 eröffnete Abschnitt Ochiai–Obihiro verband die beiden Teilstrecken, sodass nun eine durchgehende Verbindung zwischen Furano und Kushiro bestand.

Der lange Umweg über Asahikawa entfiel ab dem 10. November 1913 mit der Eröffnung einer direkten Strecke zwischen Takikawa und Furano. Die Kushiro-Linie trug neu die Bezeichnung Kushiro-Hauptlinie und das Teilstück Asahikawa–Furano der Tokachi-Linie, das als erstes gebaut worden war, bildet seither die Furano-Linie. Nachdem 1911 erstmals Kurswagen mit Erstklass-Schlafabteilen von Hakodate nach Kushiro angeboten worden waren, folgten zwei Jahre später die ersten direkten Schnellzüge zwischen den beiden Städten.

Während des Ersten Weltkriegs begann der Bau der noch fehlenden Teilstrecke nach Nemuro. Die Eröffnung des Abschnitts Kushiro–Akkeshi war am 1. Dezember 1917, wobei der Bahnhof Kushiro einen neuen Standort erhielt. Am 25. November 1919 folgte der Abschnitt Akkeshi–Attoko und am 10. November 1920 reichte die Strecke bis Nishi-Wada. Mit der Inbetriebnahme des Abschnitts zwischen Nishi-Wada und Nemuro am 5. August 1921 war das Projekt abgeschlossen und die Kushiro-Hauptlinie wurde in Nemuro-Hauptlinie umbenannt.

Starke Regenfälle am 4. August 1962 unterspülten das Gleisbett und Bahndämme an mehreren Stellen, weshalb der Betrieb zwischen Nokanan und Niinai bis zum 2. September unterbrochen war. Im Zusammenhang mit dem 1959 begonnenen Bau des Kanayama-Staudamms am Oberlauf des Sorachi-gawa erhielt die Nemuro-Linie zwischen Kanayama und Higashi-Shikagoe eine neue Streckenführung, die die Japanische Staatsbahn am 29. September 1966 in Betrieb nahm. Einen Tag später folgte die neue Streckenführung zwischen Ochiai und Shintoku mit dem Shinkarikachi-Tunnel. Sie war gebaut worden, um einen steilen Steigungs- bzw. Gefällabschnitt in der Nähe des Karikachi-Passes zu umgehen.

Die betriebliche Situation änderte sich grundlegend am 1. Oktober 1981 mit der Eröffnung der im Shinkarikachi-Tunnel abzweigenden Sekishō-Linie. Sie ermöglichte in Richtung Sapporo eine erhebliche Verkürzung der Reisezeit. Seither fahren fast alle Güter- und Schnellzüge über die neue Strecke, während der Abschnitt zwischen Takikawa und dem Shinkarikachi-Tunnel fast nur noch dem Regionalverkehr dient. Im Zuge der Staatsbahnprivatisierung ging die Nemuro-Hauptlinie am 1. April 1987 an die neue Gesellschaft JR Hokkaido über, während JR Freight den Güterverkehr übernahm.

Der Bau des Takisato-Staudamms ab 1979 erforderte zwischen Nokanan und Shimanoshita eine weitere Streckenverlegung. Die am 22. Oktober 1991 eröffnete neue Trasse verkürzte die die Strecke gleichzeitig um drei Kilometer. 1991 führte JR Hokkaido zwischen Kushiro und Nemuro den Einmannbetrieb ein; seither lautet der Spitzname dieser Teilstrecke Hanasaki-Linie. Zwei Jahre später wurde der Einmannbetrieb beim Regionalverkehr auch auf der restlichen Nemuro-Hauptlinie umgesetzt.

Im November 2016 gab JR Hokkaido ein umfangreiches Rationalisierungsprogramm bekannt, von dem unter anderem Teile der Nemuro-Hauptlinie betroffen sind. Der kaum genutzte und hoch defizitäre Abschnitt zwischen Furano und der Verzweigung Kami-Ochiai soll bis spätestens 2019 stillgelegt werden. Ebenfalls gefährdet sind die Abschnitte Takikawa–Furano und Kushiro–Nemuro. Hier will die Bahngesellschaft die Anliegergemeinden dazu bewegen, einen Teil der Betriebs- und Unterhaltskosten zu tragen. Sollte keine Einigung zustande kommen, wären Stilllegungen denkbar.

Liste der Bahnhöfe

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaido Railway Company